La detentrice del titolo era Grace Min, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare del torneo di tennis Ace Sports Group Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tadeja Majerič che ha battuto in finale Ajla Tomljanović 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Shuai Zhang (primo turno)
  Florencia Molinero (primo turno)
  Catalina Castaño (primo turno)
  Anna Floris (primo turno)

 Petra Rampre (primo turno)
 Anne Schäfer (quarti di finale)
 Tadeja Majerič (campionessa)
 Kristina Barrois (semifinale)

Qualificate 

  Laura Thorpe (secondo turno)
  Katerina Stewart (secondo turno)
  Allie Will (secondo turno)
  Lauren Embree (secondo turno)

 Jovana Jakšić (primo turno)
 Belinda Bencic (primo turno)
 Hilda Melander (quarti di finale)
 Ajla Tomljanović (finale)

Wildcard 

  Asia Muhammad (secondo turno) 
  Sachia Vickery (primo turno)

 Elizaveta Iančuk (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ace Sports Group Tennis Classic 2013